Zakhari Stoyanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Захари Стояново) :
Zakhari Stoyanovo, village bulgare de l'obchtina de Chabla, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Zakhari Stoyanovo, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte.
 Zahari Stoyanov (1850-1889), révolutionnaire bulgare